Bel Ami () — словацкая гей-порнографическая кинокомпания, основанная осенью 1993 года Ланнинго Яношовым (), известным под псевдонимом Джордж Дюруа. Название киностудии является аллюзией к роману Ги де Мопассана «Bel-Ami», отсюда же псевдоним владельца, так как Жорж Дюруа — главный герой произведения.

Продукция 
Компания выпускает многочисленные порнографические фильмы гей-тематики, где основными персонажами являются молодые парни 18—28 лет. Среди актёров, чаще всего участвующих в фильмах компании: Лукас Риджестон, Дано Сулик, Томми Хансен, Йохан Паулик, Павел Новотны. Одной из отличительных черт фильмов Bel Ami являются сцены бейрбэккинга, за что студия неоднократно подвергалась критике.

В дополнение к хардкорным DVD, BelAmi и  также выпускают календари и фотокниги, например, Private Moments: Bel Ami (2009) , а исполнители являются частыми хедлайнерами в ночных клубах и подобных заведениях по всей Европе, США, Австралии, Канаде и другим странам.

Признание 
Студия получила множество наград и номинаций в области развлечений для взрослых. В 2010 году BelAmi была номинирована на XBIZ Award в категории «ЛГБТ-студия года» и получила  в категории «Лучший новичок» для Криса Эванса. Bel Ami Entertainment получила награду за лучший маркетинговый образ компании. BelAmi также получила награды XBIZ в 2013 и 2014 годах за лучший гей-сайт, в 2015 году как лучшая гей-студия, а также награду XBIZ 2016 за лучший гей-сайт для взрослых. Джордж Дюрой, а также известные исполнители Лукас Риджстон и Йохан Паулик были введены в Зал славы GayVN Awards.

Избранная фильмография 
 Frisky Summer 1,2,3 (1995, 1996, 1998)
 An American in Prague (1997)
 The 101 Men series (1998—2002)
 The Personal Trainers series (2001—н. в.)
 Greek Holiday (2004)
 Lukas in Love (2005)
 The Private Life of Brandon Manilow (2008)
 French Kiss (2008)
 Seriously Sexy (2009)
 5 Americans in Prague (2009)
 Todd and Dolph (2010)
 Skin on Skin (2010)
 Step by Step: The Education of Porn Star: Kris Evans (2010)
 Step by Step: The Education of a Porn Star: Jean-Daniel Chagall (2010)
 Taboo (2010)
 Bel Ami 3D (2011)
 Kinky Angels 1: Kevin Warhol (2011)
 Kris Evans: Up & Close (2011)
 Irresistible (2012)
 Passion (2012)
 An American in Prague in 3D (2013)
 Fucking Kris Series (2014)

Библиография

См. также 
 Cazzo Film

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кинокомпании по алфавиту
Киностудии гей-порнографии
Компании Словакии
Сайты c гей-порнографией
Порнография в Словакии
Компании, основанные в 1993 году
1993 год в Словакии
Компании Братиславы